Šolín ist der Name von 

* Josef Šolín (1841–1912), tschechischer Bauingenieur und Mathematiker.
 Jan Šolín (1808–1890)
 Peter Šolín (1946–2017), slowakischer Fußballspieler